Center for Hellenic Studies steht für:

 Center for Hellenic Studies (Harvard) an der Harvard University in Washington, D.C., Vereinigte Staaten
 Center for Hellenic Studies (San Diego) an der University of California in San Diego, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Seeger Center for Hellenic Studies an der Princeton University in Princeton, New Jersey, Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 Hellenic Centre